Fauna – termine collettivo utilizzato per indicare l'insieme delle specie animali che risiedono in un dato territorio o in un particolare ambiente, oppure appartenenti ad un determinato taxon o viventi in un preciso periodo storico o geologico
Fauna – divinità femminile della mitologia romana identificata con Bona Dea
 Fauna – quartiere della città sudafricana di Bloemfontein
 Fauna – gioco da tavolo
 Fauna – personaggio Disney de La bella addormentata nel bosco
 Fauna – uno dei protagonisti del romanzo Quel fantastico giovedì e del musical Pipe Dream
 Fauna – album di Oh Land del 2008
 Fauna – album degli Haken del 2023